Lizard Point ist der Name folgender geografischer Objekte:

* Lizard Point (Antarktika), Kap in der Ross Dependency, Antarktika
 Lizard Point (Cornwall), südlichster Punkt Englands